Rag Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Rag Island (Florida)
 Rag Island (Iowa)
 Rag Island (Texas)